|-
| 194401 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194402 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194403 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194404 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194405 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194406 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194407 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194408 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194409 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194410 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194411 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194412 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194413 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194414 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194415 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194416 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194417 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194418 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194419 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194420 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194421 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194422 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194423 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194424 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194425 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194426 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194427 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194428 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194429 - || || 10 de novembre de 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 194430 - || || 12 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 194431 - || || 10 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194432 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194433 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194434 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194435 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194436 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194437 - || || 15 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194438 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194439 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194440 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194441 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194442 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194443 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194444 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194445 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194446 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194447 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194448 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194449 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194450 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194451 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194452 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194453 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194454 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194455 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194456 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194457 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 194458 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194459 - || || 20 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 194460 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194461 - || || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 194462 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 194463 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194464 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194465 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194466 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194467 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194468 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194469 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194470 - || || 17 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 194471 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194472 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194473 - || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194474 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194475 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194476 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194477 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194478 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194479 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194480 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194481 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194482 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194483 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194484 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194485 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194486 - || || 17 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 194487 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194488 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194489 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194490 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194491 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194492 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194493 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194494 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194495 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194496 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194497 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194498 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194499 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 194500 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4